Comitatul Lucas, conform originalului din limba engleză, Lucas County, este numele a două comitate din două state diferite din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Lucas, statul 
 Comitatul Lucas, statul

Vezi și 
 Luca (dezambiguizare)
 Lucas (dezambiguizare)''